Федово — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Федово — село в Плесецком районе.

Новгородская область 
 Федово — деревня в Боровичском районе.
 Федово — деревня в Вятском сельском поселении Пестовского района.
 Федово — деревня в Охонском сельском поселении Пестовского района.

Псковская область 
 Федово — деревня в Бежаницком районе.
 Федово — деревня в Гдовском районе.
 Федово — деревня в Дубровенской волости Порховского района.
 Федово — деревня в Славковской волости Порховского района

Тверская область 
 Федово — деревня в Весьегонском районе.
 Федово — деревня в Зеленогорском сельском поселении Вышневолоцкого района.
 Федово — деревня в Коломенском сельском поселении Вышневолоцкого района.
 Федово — деревня в Кесовогорском районе.
 Федово — деревня в Лихославльском районе.